Nordmazedonien ist in 80 Opštini (Plural, Singular Opština;  Општини bzw. ;  unbestimmt: Komunë, bestimmt: Komuna) gegliedert, die lokale Gebietskörperschaften sind, einen Bürgermeister stellen und einen Rat besitzen. Auf dem Gebiet der städtischen Agglomeration der Hauptstadt Skopje bilden zehn Opštini zusammen die Stadt Skopje, eine lokale Gebietskörperschaft mit besonderem Status.

Zu nur statistischen – ohne verwaltungstechnischen – Zwecken ist Nordmazedonien weiters in acht statistische Regionen gegliedert, die jeweils mehrere benachbarte Opštini zusammenfassen.

Die folgende Liste stellt diese Opštini mit dem Ergebnis der Volkszählung von 2002 dar.

Liste  
Die Nummerierung entspricht der der Karte.

Geschichte 
Die Sozialistische Republik Mazedonien innerhalb der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien hatte vor der Unabhängigkeit des Landes zuletzt aus 34 Opštini bestanden.

Im September 1996 wurde Mazedonien neu in insgesamt 123 Opštini gegliedert. Gleichzeitig mit den neuen kleineren Opštini wurden acht statistische Regionen geschaffen.

Durch das neue Territorialverwaltungsgesetz vom 11. August 2004 wurde der Staat in nunmehr 84 Opštini untergliedert. Die bisherigen 123 Opštini wurden teilweise zusammengefasst, jedoch wurden im Großraum Skopje die Zahl der Opštini von bisher acht auf zehn erhöht.

2013 wurden zur Opština Kičevo diejenigen von Drugovo, Oslomej, Vraneštica und Zajas hinzugefügt, wodurch diese aufgelöst wurden.

Siehe auch 
 ISO 3166-2:MK
 Liste der Städte in Nordmazedonien

Weblinks 
 Statistical Office of Macedonia
 Државен завод за статистика (State Statistical Office): Систематски список на општини и населени места во Република Македонија (systematische Liste der Opštini und Ortschaften in der Republik Makedonien; xls-Datei, mazed.; 232 kB)
 
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Mazedoniens

Einzelnachweise 

!
Nordmazedonien, Opštini
 Opstina Nordmazedonien